Цифринович — фамилия:
 Цифринович, Владимир Ефимович (1897—1938) — советский партийный и государственный деятель, отец Марты Цифринович.
 Цифринович, Марта Владимировна (1924—2009) — советский и российский кукловод, Народная артистка России.